Parafia St. John the Baptist (Luizjana) – jednostka terytorialna stanu Luizjana
 Parafia św. Jana Chrzciciela w Salem – parafia rzymskokatolicka w Salem w stanie Massachusetts
 Parafia St. John the Baptist w Alnmouth – parafia anglikańska w Alnmouth
 Parafia St. John the Baptist w Draper – parafia rzymskokatolicka w Draper w stanie Utah